Канатбек Бейсенбекович Сафинов (, род. 24 марта 1962 года, станция Бурное, Джамбульская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный деятель, депутат сената парламента Казахстана (2019—2023).

Биография 
Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова в 1985 году по специальности юрист. Доктор юридических наук, тема диссертации: «Правительство Республики Казахстан: функции, созидательно-организационная и правоустанавливающая его деятельность на современном этапе» (2002 год).

1985—1986 гг. — стажёр-исследователь Московского государственного университета.

1986—1989 гг. — аспирант Института философии и права Академии наук Казахстана.

1990—1992 гг. — научный сотрудник Института государства и права Академии наук Казахстана, помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан Салыка Зиманова.

1992—1994 гг. — заместитель генерального директора компании «Казахстан сервис» МВЭС Республики Казахстан.

1994—1996 гг. — заместитель торгового представителя Казахстана в ФРГ.

1996—1997 гг. — вице-президент НААК «Казахстан ауе жолы» по внешним связям.

Март — май 1997 г. — менеджер дирекции оценки проектов и ведения переговоров Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям.

Май — октябрь 1997 г. — директор юридического департамента ЗАО «ННК „Казахойл“».

Октябрь 1997 г. — февраль 2002 г. — заведующий отделом правовой экспертизы, заведующий юридическим отделом, заведующий отделом законодательства, обороны и правопорядка, заведующий юридическим отделом канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

Февраль — март 2002 г. — заместитель генерального директора ЗАО «КазТрансГаз».

Март 2002 г. октябрь 2008 г. — управляющий директор по правовому обеспечению АО «НК „КазМунайГаз“».

В октябре 2008 года был назначен управляющим директором — членом правления до прекращения деятельности АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами „Самрук“».

Январь — июнь 2009 г. — управляющий директор — член правления АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“».

Июнь 2009 г. — март 2010 г. — ответственный секретарь Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

Март 2010 г. — август 2014 г. — ответственный секретарь Министерства нефти и газа Республики Казахстан.

Август 2014 г. — апрель 2019 г. — ответственный секретарь Министерства энергетики Республики Казахстан.

С августа 2019 года — депутат сената парламента Казахстана, назначен указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 24 января 2023 года указом президента полномочия были прекращены.

Награды 
 Орден «Курмет» (2010)
 Орден «Барыс» III степени (2015)

Примечания

Ссылки 
 Страница депутата Канатбека Сафинова на сайте сената парламента Казахстана

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены партии «Аманат»
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Доктора юридических наук